«Взлётная полоса» () — военный фантастический фильм азербайджанского режиссёра Руфата Асадова, повествующий о судьбе мальчика-беженца из Карабаха, попавшего из настоящего в прошлое, в Карабах, где идут боевые действия. Снят фильм на киностудии «Азербайджанфильм». Сценарий фильма написано по мотивам повести Сергея Абрамова «В лесу прифронтовом».

Сюжет 
2004 год. Фильм начинается с бытовых сцен в лагере беженцев. Беженец из Агдама, мальчик по имени Самед, от имени которого ведётся повествование (в исполнении 14-летнего Агамехди Абидова), выходит за пределы посёлка и, заблудившись в лесу, попадает на войну десятилетней давности, в подразделение действующей азербайджанской армии, у которых есть задание — уничтожить вражеский аэродром. Военные также не понимают откуда взялся мальчик. Но командир подразделения, Малик (в исполнении Фуада Поладова) не верит, что мальчик появился сверхъестественным путём. Он учит мальчика как выжить во время войны. В одном из кадров Малик говорит Самеду: «…есть такие чувства, которые побеждают страх смерти: ненависть к врагу и любовь к родине».

Враг изображён в лице армянина и русского наёмника Шмарова в компрометирующих тонах. Так, в одном из кадров наёмник говорит: «советская власть кончилась, армянин, азербайджанец — мне всё равно, у кого деньги есть — у того и долму есть буду».

Боевые действия в фильме происходят за кадром.

В финале мальчик вновь оказывается дома, не понимая видел ли он всё во сне или он попал на реальную войну, но получив патриотический урок и мужской опыт.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 Выступление на съезде Азербайджанских кинематографистов кинокритика из Москвы Елены Михайловны Стишовой
 Азерин намерена сняться в фильме «Uçuş xətti»

Видеоролики 
 Отрывок из фильма. Малик и Амин спорят по поводу Самеда

Фильмы-драмы Азербайджана
Фантастические фильмы Азербайджана
Приключенческие фильмы Азербайджана
Фильмы о Карабахской войне
Фильмы студии «Азербайджанфильм»
Фильмы на азербайджанском языке
Фильмы о путешествиях во времени
Экранизации повестей
Фильмы Азербайджана 2005 года